Denumirea de Gaberovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gaberovo, un sat în comuna Pomorie, regiunea Burgas;
 Gaberovo, un sat în comuna Madjarovo, regiunea Haskovo.